Bovone ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Bovone (1922–1998), italienischer Kurienkardinal
 Enrico Bovone (1946–2001), italienischer Basketballspieler